Viva voce (o vivavoce) sistema tecnologico che consente di effettuare un collegamento telefonico a volume amplificato tanto da poter udire la conversazione (ossia le voci in collegamento da entrambe le parti) nell'ambiente in cui ci si trova, senza la necessità di tenere all'orecchio il ricevitore 
 A Viva Voce, periodico storico della Corsica in lingua italiana
 Viva voce – programma radiofonico
 Viva Voce – gruppo musicale indie rock statunitense